Округ Уайко́мико () — округ на Восточном берегу штата Мэриленд. В некоторых русскоязычных источниках встречается транскрипция Викомико, которая не соответствует местному произношению.

Административный центр округа (county seat) — город Солсбери, основной коммерческий центр полуострова Делмарва. Округ Вайкомико граничит с Делавэром на северо-востоке, округом Вустер на юго-востоке, округом Сомерсет на юго-западе, округом Дорчестер на северо-западе и Чесапикским заливом на западе. В 2000, в округе проживало 84 644 человека. Назван в честь одноименной реки, название которой происходит от выражения wicko mekee на языке индейцев Ленапе, что значит «место, где построены дома» (возможно, речь идет об индейской деревне).

Ссылки 
 Официальный сайт округа

Округа Мэриленда